Makláry László (1935) röplabdázó
 Makláry László (1950) karmester